2. etape af Tour of Scandinavia 2022 var en 153,4 km lang , som blev kørt i Sverige den 10. august 2022 med start på øen  og mål i . Det var løbets første og eneste etape i Sverige, efter den første blev kørt i Danmark, og de næste i Norge.

For anden dag i træk vandt hollandske Marianne Vos fra  etapen efter en massespurt.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

02
Cykelløb i Sverige